Poljče – wieś w gminie Braslovče, w Słowenii
 Poljče – wieś w gminie Radovljica, w Słowenii